Stati Uniti d'America
 Eufaula – città della Contea di Barbour, Alabama
 Eufaula – capoluogo della Contea di McIntosh, Oklahoma
 Lago Eufaula – lago artificiale dell'Oklahoma